Igny puede referirse a: 

 Igny (Alto Saona), comuna francesa situada en Alto Saona.
 Igny (Essonne), comuna francesa situada en Essonne.